Герман Кунц (; , Огрозен, ныне в составе города Фечау — ) — немецкий военный историк.

Автор многочисленных сочинений по истории франко-прусской войны 1870—71 — в том числе книг «Битва при Вёрте» (1891), «Немецкая кавалерия в боях и сражениях войны 1870-71 гг.» (; 1895), «Участие немецких егерских батальонов в войне 1870-71 гг.» (; 1896), «Кампания Первой немецкой армии на севере и северо-западе Франции в 1870—1871 гг.» (; 1900—1901), а также выходившей в 1897—1904 гг. серии публикаций под общим названием «Военно-исторические примеры из германско-французской войны 1870-71 гг.» ().

Помимо этого, Кунцу принадлежат книги о военной кампании Польского восстания 1831 года (; 1890) и об итальянских походах фельдмаршала Радецкого в ходе Австро-итальянской войны 1848—1849 гг. (; 1890), а также серия публикаций «Тактические примеры из войн новейшего времени, 1880—1900» (; 1901—1902).

Литература 
 

Историки Германии
Военные историки